Фундамент — підземна частина будівлі, що служить опорою всіх конструкцій споруди. 
 Фундамент (геологія) – комплекс відносно більш древніх, як правило інтенсивно складчастих та метаморфізованих порід, які складають цоколь платформ